Bob’s Boners and Other Porn Parodies  ist eine Porno-Parodie aus dem Jahr 2015 über die Fernsehserie Bob’s Burgers und andere Werke.

Inhalt 
Der Film ist eine Zusammenstellung aus den Filmen Comedians in Cars Getting Sex, Bob’s Boners, Assvengers – Captain Cumerica and Whor und Room XXX Parody: The Bed Room.

Produktion und Veröffentlichung 
Der Film wurde von Wood Rocket  produziert und wird von Digital Sin auf DVD vermarktet. Das Drehbuch schrieb Lee Roy Myers und die Regie führte er zusammen mit Nate Liquor. Gedreht wurde im Mission Control Studio in Las Vegas. Erstmals wurde der Film am 23. Januar 2015 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Nominierungen 
 AVN Awards, 2016
 Nominee: Best Screenplay: Parody
 Nominee: Best Supporting Actor, Anthony Rosano
 Nominee: Best Parody
 Nominee: Best Art Direction

 XRCO Awards, 2016
 Nominee: Best Parody: Comedy

Weblinks 
 
 

Porno-Parodie
US-amerikanischer Film
Filmtitel 2015